

Sigle 
ESD désigne notamment :
   (en français, conception durable) ;
 electrostatic discharge (en français, décharge électrostatique), un passage de courant électrique entre deux objets possédant des potentiels électriques différents sur un temps extrêmement court ;
 zone ESD, une zone offrant une absence totale de charge électrique isolée où on manipule des composants électroniques ;
 , un module de gestion du son pour le logiciel libre Enlightenment et GNOME ;
 , une expression recouvrant les services de l'administration en ligne ;
 Electronic Software Distribution (en français, distribution numérique) ;
 l'Encéphalopathie spongiforme du dromadaire, ou maladie du dromadaire fou.

Code 
ESD peut désigner : 
 , dans le comté de San Juan, à Washington, aux États-Unis.

Code IATA des aéroports